Калыгин — фамилия; имеет женскую форму Калыгина.
 Калыгин, Виктор Павлович (1950—2004) — российский филолог, доктор наук, специалист по кельтской филологии.

Калыгина